В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1983,що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Кріс Еверт і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо Дьюрі і Енн Кійомура 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Кріс Еверт /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Енн Гоббс /  Кенді Рейнолдс (півфінал)

 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура (фінал)
 Вірджинія Рузічі /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International